Zoltán Varga (1945-2010), footballeur hongrois
 Zoltán Varga (né en 1952), homme politique hongrois
 Zoltán Varga (né en 1970), joueur d'échecs hongrois
 Zoltán Varga (né en 1977), footballeur hongrois
 Zoltán Varga (né en  1983), footballeur hongrois